Łucznictwo na Letniej Uniwersjadzie 2011 zostało rozegrane w dniach 14 - 18 sierpnia 2011. Do rozdania było 10 kompletów medali. Areną zmagań zawodników i zawodniczek była Shezhen Archery Field.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Linki zewnętrzne 
 Łucznictwo na Letniej Uniwersjadzie 2011

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2011
2011